Вэнс () — англоязычная фамилия, личное имя и топоним.

Известные носители 
 Вэнс, Вивиан (1909—1979) — американская комедийная актриса и певица.
 Вэнс, Джеймс Дэвид (род. 1984) — американский предприниматель и политик.
 Вэнс, Джек (1916—2013) — американский писатель, работавший в жанрах фэнтези и научной фантастики.
 Вэнс, Кортни Би (род. 1960) — американский актёр.
 Вэнс, Крис (род. 1971) — британский актёр.
 Вэнс, Сайрус (1917—2002) — американский государственный деятель, министр армии, госсекретарь.
 Аликс Вэнс — персонаж компьютерной игры Half-Life 2.

Топоним 
 Вэнс — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США

См. также 
 Венс